Schamalow ist der Familienname folgender Personen:

 Kirill Nikolajewitsch Schamalow (* 1982), russischer Geschäftsmann
 Nikolai Terentjewitsch Schamalow (* 1950), russischer Zahnarzt, Bankier, Teilhaber der Bank Rossija